Boreotrophon verrilli är en snäckart som beskrevs av Bush 1893. Boreotrophon verrilli ingår i släktet Boreotrophon och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
verrilli